Махла́ев — украинская и русская фамилия, может означать:

 Махлаев, Василий Георгиевич (1910—1974) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Махлаев, Владимир Анатольевич — старший тренер, Сборная Украины по биатлону.
 Махлаев, Лев Васильевич (1932—2012) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук.

См.также